Petar Ružević (političar), hrv. političar i skupljač narodnih pjesama
 Petar Ružević (arhitekt), hrvatski arhitekt, veliki stručnjak za sakralnu arhitekturu
 Petar Ružević (prirodoslovac), hrvatski prirodoslovac

Izvori